Plaats in Indonesië
 Sugihrejo (Gabus), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Sugihrejo (Sukodadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Sugihrejo (Kawedanan), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java